83-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 24 апреля 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал француз Жюлиан Алафилипп.

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam и 7 профессиональных континентальных команд.

Маршрут 

Старт состоялся в Анси, а финиш традиционно располагался в Юи на вершине одноимённого подъёма. Общая дистанция составила 195,5 км. После старта пелотон против часовой стрелки обогнул Льеж и прошёл рядом с Вервье. Затем гонщикам предстояло преодолеть первые два категорийных подъёма Côte de la Tancrémont и Côte des Forges на 47-м и 58-м км от старта. Далее дистанция направилась с небольшим заездом в Люксембург в направлении Юи где располагался финальный круг. В этом году заезд на финальные круги по сравнению с прошлым годом был изменён и проходил через подъёмы d'Ereffe и de Cherave. Это означало, что гонщикам предстояло трижды преодолеть подъёмы d'Ereffe, de Cherave и Mur de Huy на заключительных 77 километрах дистанции.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2019 году
Апрель 2019 года